Белият дом може да се отнася за:

 Сгради:
 Белият дом () – официална резиденция на президента на САЩ;
 Белият дом – сграда на Министерски съвет на Руската федерация;
 Белият дом – сграда на Министерски съвет на Киргизстан;
 Белият дом – сграда на парламента на Абхазия;
 Белият дом – сграда на президентската администрация на Казахстан;

 Населени места:
 Белият дом – селище в Ямайка;
 Белият дом – град в щата Тенеси, САЩ;
 Белият дом – град в щата Вирджиния, САЩ;

 Други
 Белият дом е разпространено неофициално название на сградите на областните администрации в Русия. Повечето от тях са бишви „Домове на съветите“ – масивни сгради, строени през 60-те и 80-те години на 20 век. Аналогични на партийните домове в окръжните градове в България.